Myself () — восьмой студийный альбом русской рок-группы «Кукрыниксы», выпущенный в 2012 году.

Об альбоме 
«Myself» является второй частью дилогии «Вечное сияние чистого разума».

 Первая часть — «Всадники Света», вторая часть — Myself. Это так называемое деление человека на две части — внутренний и внешний мир. Внешний мир отражен во «Всадниках света», внутренний — в работе Myself. Названия говорят сами за себя. Вся «соль» заключается в понятии организации человека: что это такое, кто это такой, как он живёт, этот человек.

Список композиций

Участники записи 
 Алексей Горшенёв — вокал, музыка, тексты, аранжировки.
 Дмитрий Гусев — гитара, клавишные, музыка.
 Игорь Воронов — гитара.
 Дмитрий Оганян — бас-гитара, бэк-вокал.
 Михаил Фомин — ударные.
 Александр Захаров, Евгений Фараджов — звукорежиссёры, сведение.

Запись производилась на «Студии звука» в 2012 году.

Ссылки 
Страница альбома на официальном сайте группы

Альбомы 2012 года
Альбомы группы «Кукрыниксы»